DJK Viktoria VfB Coburg (celým názvem: Deutsche Jugend Kraft Viktoria Verein für Bewegungsspiele Coburg; zkráceně: DVV Coburg) byl německý fotbalový klub, který sídlil v bavorském městě Coburg. Klub byl založen v roce 1907 pod názvem Coburger FC, zanikl v roce 2012 kvůli dluhům ve výši 118 000 eur. Klubové barvy byly žlutá a černá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Dr. Eugen Stocke Anlage s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

 1907 – Coburger FC (Coburger Fußball Club)
 1920 – VfB Coburg (Verein für Bewegungsspiele Coburg)
 1942 – Wehrmacht SV Coburg (Wehrmacht Sportverein Coburg)
 1945 – VfB Coburg (Verein für Bewegungsspiele Coburg)
 2000 – fúze s DJK/Viktoria Coburg ⇒ DJK Viktoria VfB Coburg (Deutsche Jugend Kraft Viktoria Verein für Bewegungsspiele Coburg)
 2012 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1936–1937: Gauliga Bayern
 1937–1938: Bezirksliga Bayern
 1938–1939: Gauliga Bayern
 1949–1952: 2. Amateurliga Bayern
 1952–1953: 1. Amateurliga Bayern
 1953–1962: 1. Amateurliga Bayern Nord
 1966–1967: Landesliga Bayern Nord
 1967–1971: 1. Amateurliga Bayern
 1971–1973: Landesliga Bayern Nord
 1973–1978: 1. Amateurliga Bayern
 1978–1982: Landesliga Bayern Nord
 1982–1984: Fußball-Bayernliga
 1984–1989: Landesliga Bayern Nord
 1992–1995: Landesliga Bayern Nord
 2000–2001: Bezirksliga Oberfranken West
 2001–2002: Bezirksoberliga Oberfranken
 2002–2006: Landesliga Bayern Nord
 2006–2007: Bezirksoberliga Oberfranken
 2007–2011: Landesliga Bayern Nord
 2011–2012: Bezirksoberliga Oberfranken

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 1. ledna 2007 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1907
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012